Slovo ovoce může mít více významů:
 skupina (polyfytletická) dužinatých rostlin
 hospodářské hledisko: Neústaléná definice, lidový pohled – sladké plody
 botanické hledisko: Podle typu plodu
 taxonomické hledisko: Vybrané taxony
 plody (či jedlé části) takových rostlin
 hudební skupina: OVOCE (kapela se musela přejmenovat z názvu zakázanÝovoce, protože si bývalý baskytarista zaregistroval ochrannou známku)
 metaforicky: výsledek práce (z biblického přísloví strom se pozná po ovoci)
 činy jako opak víry – skutečné jednání v životě
 ovoce Ducha svatého – nejdůležitější křesťanské ctnosti